Бодокена:

 Бодокена — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Бодокена — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.